Иван Мусиенко:
 Мусиенко, Иван Александрович (1915—1989) — лётчик Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мусиенко, Иван Васильевич (1919 — ?) — советский государственный деятель, председатель Черновицкого облисполкома.
 Мусиенко, Иван Данилович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мусиенко, Иван Михайлович (род. 1943) — украинский политик, народный депутат Украины.